Bianca Guaccero (1981-), actrice, présentatrice de télévision et chanteuse italienne,
 Domenico Guaccero (1927-1984), compositeur italien,
  (1966-), compositeur italien.
 
Patronyme italien